Schlachthofstraße ist der Name einer nach dem fleischwirtschaftlichen Versorgungsbetrieb Schlachthof benannten Straße in

 Schlachthofstraße (Erfurt)
 Schlachthofstraße (Hamburg)
 Schlachthofstraße (Stollberg)
 Schlachthofstraße (Weimar)
 Schlachthofstraße (Zwickau)